Сонечка — Coccinellidae Latreille, невеликі жучки круглої або подовженої форми, що мають червонувате або жовтувате з чорними цяточками забарвлення.
 Сонечко (дитяча примовка) — українська дитяча закличка-примовка, гра.
 Сонечко (видання) — ілюстрований двотижневик для дітей (1935—1937).
 Сонечко — музичний відеокліп української співачки Олі Цибульської